Барито́н (, от  — низкозвучащий, от  — тяжёлый и  — тон) — средний мужской певческий голос, по высоте средний между тенором и басом. Диапазон баритона: Ля — ля1 (ля большой октавы — ля первой октавы (до диез, ре, ре диез, ми первой октавы). Различают лирический баритон, лирико-драматический, драматический баритон, бас-баритон.

Разновидности 
Тенор-баритон (Bariton martin, от певца Ж. Мартена) — тип, скорее являющийся подвидом тенора (тенор с баритональным тембром, баритональный тенор), часто имеет проблемы с теноровым верхом, выше ля первой октавы. Для певца с таким типом голоса (например, австрийский певец Г. Маришка), сочинены многие главные партии в опереттах И. Кальмана (Мистер Икс в «Принцессе цирка», Эдвин в «Королеве чардаша», Тассило в «Марице» и т. д.).

Лирический баритон — голос, звучащий легко, лирично, но типично баритонального оттенка. Партии, написанные для этого голоса, имеют наиболее высокую тесситуру.

Лирико-драматический баритон, обладающий светлым, ярким тембром и значительной силой, может исполнять как лирические, так и драматические партии.

Драматический баритон — голос более тёмного звучания, большой силы, мощного звучания на центральном и верхнем участках диапазона. Партии драматического баритона более низкие по тесситуре, но в моменты кульминации поднимаются и до предельных верхних нот.

Бас-баритон — это промежуточный голос, обладающий характерными чертами как баса, так и баритона — обычно имеет менее свободный верх, массивные, по сравнению с «нормальным» баритоном, нижние ноты (по фа большой октавы). Характерны мощным, иногда напряжённым, звучанием в центральном регистре. Традиционный репертуар: Вотан в «Валькирии» и Голландец в «Летучем Голландце» (Р. Вагнер), Фигаро в «Севильском цирюльнике», Дон Жуан в «Дон Жуане» (В. А. Моцарт), Игорь Святославич в «Князе Игоре», Томский в «Пиковой даме».

Список оперных партий для баритона (неполный) 

Муслим Магомаев: Аслан шах («Шах Исмаил») 
 Беллини: сэр Ричард Форт («Пуритане»)
 Берг: Воццек («Воццек»)
 Бизе: Эскамильо («Кармен»), Зурга («Искатели жемчуга»)
 Бородин: Князь Игорь («Князь Игорь»)
 Вагнер: Вольфрам фон Эшенбах («Тангейзер»), Тельрамунд («Лоэнгрин»), Курвенал («Тристан и Изольда»), Альберих («Золото Рейна», «Зигфрид», «Гибель богов»), Доннер («Золото Рейна»), Гюнтер («Гибель богов»), Бекмессер («Нюрнбергские мейстерзингеры»), Амфортас («Парсифаль»)
 Верди: Набукко («Набукко») — первая, собственно баритоновая, роль; дон Карлос («Эрнани»), Макбет («Макбет»), Риголетто («Риголетто»), Жорж Жермон («Травиата»), Амонасро («Аида»), Яго («Отелло»), граф ди Луна (Трубадур), сэр Джон Фальстаф, Форд («Фальстаф»), Ренато («Бал-маскарад»)
 Гуно: Валентин («Фауст»), Меркуцио («Ромео и Джульетта»),
 Дебюсси: Голо («Пеллеас и Мелизанда»)
 Доницетти: доктор Малатеста («Дон Паскуале»), Белькоре («Любовный напиток»), лорд Генрих Астон («Лючия ди Ламмермур»)
 Леонкавалло: Тонио, Сильвио («Паяцы»)
 Масканьи: Альфио («Сельская честь»)
 Массне: Леско («Манон»)
 Моцарт: граф Альмавива, Фигаро(«Свадьба Фигаро»), Дон Жуан («Дон Жуан»), Папагено («Волшебная флейта»)
 Мусоргский: Шакловитый («Хованщина»), Андрей Щелкалов, Рангони («Борис Годунов»)
 Прокофьев: Андрей Болконский («Война и мир»)
 Пуччини: Марсель («Богема»), Скарпиа («То́ска»), Шарплес («Мадам Баттерфляй»), Пинг, Мандарин («Турандот»), Леско («Манон Леско»)
 Рахманинов: Алеко («Алеко»)
 Римский-Корсаков: Мизгирь («Снегурочка»), Голова («Ночь перед Рождеством»), Веденецкий гость («Садко»), Грязной («Царская невеста»)
 Россини: Фигаро («Севильский цирюльник»), Вильгельм Телль («Вильгельм Телль»)
 Рубинштейн: Демон («Демон»)
 Чайковский: Евгений Онегин («Евгений Онегин»), Мазепа («Мазепа»), Бес («Черевички»), Елецкий, Томский («Пиковая дама»), Роберт, Эбн-Хакиа («Иоланта»)
 Штраус: Иоканаан («Саломея»)

См. также 

:Категория:Баритоны

Примечания

Ссылки 
 
 

 

Певческие голоса